Чемпионат Литвы по русским шашкам среди женщин 2012 года прошёл 16-19 февраля в Вильнюсе по круговой системе. В нём приняли участие 7 спортсменок. Чемпионкой стала Вероника Вилчинска. Между набравшими по 7 очков Милдой Йоцайте, Маргаритой Каспутите и Кариной Латышович проводился дополнительный матч для определения мест со 2-го по 4-е. Йоцкайте выиграла у Каспутите и сыграла вничью с Латышович. Каспутите также выиграла у Латышович. Арбитр турнира Ромуальда Шидлаускене.

Результаты

Ссылки 
 Lietuvos vyrų paprastųjų (šiuolaikinių) ir moterų paprastųjų šaškių čempionatai/Результаты чемпионата на сайте Федерации шашек Литвы

женщин
2012 год в шашках
Февраль 2012 года
Спорт в Литве в 2012 году
Спортивные соревнования в Вильнюсе